Polygonum amphibium é uma planta aquática bastante comum na Europa.

Polygonaceae
Flora de Portugal
Polygonum